Горошков:

Персоналии 
 Горошков, Александр Александрович (1945—2013) — российский политический деятель, бизнесмен, консультант в области бизнеса. 
 Горошков, Олег Витальевич (Олег Таругин; род. 1973) — украинский писатель-фантаст.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Горошков — деревня в Речицком районе Гомельской области.
 Горошков — упразднённая деревня в Хойникском районе Гомельской области.

Украина 
 Горошков — село в Тетиевском районе Киевской области.

См. также 
 Горошко
 Горошково